Ödenhof oder Oedenhof ist der Name folgender Orte:

 Ödenhof (Baiersbronn), Ortsteil der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ödenhof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Ödenhof (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Oedenhof (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ödenhof (Puchberg am Schneeberg), Ortsteil der Marktgemeinde Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Ödenhof (Gemeinde St. Corona), Ortsteil von St. Corona am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Oedenhof (Rheinmünster), Wüstung im Gebiet der Gemeinde Rheinmünster, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Ödenhof (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Ödhof
 Edenhof